Venterol ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Venterol (Drôme) im Département Drôme
 Venterol (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence